El término floresta puede referirse a:
 Floresta, sinónimo de bosque.

Divisiones administrativas

Argentina 
Floresta, tradicional barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Floresta, barrio de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Bolivia 
Floresta, localidad del departamento de Santa Cruz en Bolivia.

Brasil 
 Floresta, municipio del estado de Paraná;
 Floresta, municipio del estado de Pernambuco;
 Floresta, barrio del municipio del estado de Belo Horizonte;
 Floresta, barrio del municipio de Porto Alegre del estado de Río Grande el Sur;
 Floresta, barrio del municipio de Joinville;
 Floresta, barrio del municipio de Coronel Fabriciano;
 Floresta, barrio del municipio de Governador Valadares;
 Floresta, comuna del municipio de São José;
 Floresta Azul, municipio del estado de Bahía;
 Floresta do Araguaia, municipio del estado de Pará;
 Floresta do Piauí, municipio del estado de Piauí.

Colombia 
Floresta, localidad del departamento Boyacá, Colombia;

España 
Floresta, localidad en la provincia de Lérida;

Italia 
Floresta, municipio de la provincia de la provincia de Mesina, Sicilia.

Apellido 
 Floresta (apellido):
 Personajes con el apellido Floresta
 Ilario Floresta, político italiano (*1941);

Miscelánea 
Floresta es el nombre en portugués del tipo de vegetación catalogado como bosque;
 Estación Floresta, en el Metro de Medellín, en Colombia;
 Estación Floresta, de la línea Sarmiento de ferrocarril de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina;